Acordo de Pretória foi um acordo feito em julho de 2002 entre Ruanda e República Democrática do Congo em uma tentativa por um fim à Segunda Guerra do Congo. Ruanda concordou com a retirada de cerca de 20.000 soldados ruandeses da República Democrática do Congo em troca do compromisso internacional para o desarmamento da milícia hutu Interahamwe e combatentes da antiga Forças Ruandesas de Defesa.

As negociações foram realizadas em Pretória, África do Sul, e duraram cinco dias.

 Waugh, Colin M. Paul Kagame and Rwanda: Power, Genocide and the Rwandan Patriotic Front. McFarland & Company, 2004. ISBN 0-7864-1941-5
 "Congo Civil War" at globalsecurity.org

Ligações externas
Full Text of Pretoria Accord

Tratados de paz
Tratados da República Democrática do Congo
Tratados de Ruanda
Relações entre República Democrática do Congo e Ruanda